Austria:
 Inzersdorf – dzielnica Wiednia
 Inzersdorf im Kremstal – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems
 Inzersdorf-Getzersdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land